Едильбаев, Измухаммед Едильбаевич (14 декабря 1906, Западно-Казахстанская область — 8 июля 1976) — казахский советский государственный деятель.

Биография 
Окончил Академию сельского хозяйства в городе Москве (1938).

В 1933—1934 года 1-й секретарь комитета партии Чуского района Джамбульской области, затем заместитель заведующего учебным отделом Актюбинской области. В 1938—1940 гг. — начальник управления земельных отношений Кызылординской области, в 1940—1941 гг. — 1-й секретарь комитета партии Сырдарьинского района.

В 1941—1943 гг. занимал должность председателя исполнительного комитета Кызылординской области. В 1943—1945 г. — 2-й секретарь обкома КПСС Костанайской области, в 1945—1952 гг. — 1-й секретарь Джамбульского обкома КПСС. В 1952—1953 гг — председатель исполнительного комитета Карагандинской области, в 1953—1954 гг. — заместитель министра культуры Казахской ССР.

В 1954—1959 гг. занимал должность председателя исполнительного комитета Кызылординской области. В 1959—1961 гг. — начальник главного управления при Совете Министров Казахской ССР по машиностроению и торговле. В 1961—1969 гг. — заместитель министра автомобильного транспорта Казахской ССР.

Награды 
Награждён орденом Ленина, дважды Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почёта, медалями.

Источники 
 Едильбаев

Председатели Кзыл-Ординского облисполкома
Председатели Карагандинского облисполкома
Вторые секретари Кустанайского обкома КП Казахстана
Первые секретари Джамбульского обкома КП Казахстана
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС